Бранко Грюнбаум (2 октября 1929, Осиек, Хорватия — 14 сентября 2018, Сиэтл, США) — израильский и американский , автор более 200 научных работ, в основном в области комбинаторной геометрии, один из создателей теории абстрактных многогранников.

Биография 
В 1948 году начал изучать математику в университете Загреба. В 1949 году эмигрировал в Израиль. В 1957 году получил докторскую степень в Еврейском университете в Иерусалиме. Работал в Институте перспективных исследований, Мичиганском и Вашингтонском университете. В 1995 году нашёл и исправил ошибку в прежнем доказательстве теоремы Эрдёша — Сёкефальви-Надя.

Внёс вклад в исследование остроугольных множеств.

Признание 
 В 2005 году за книгу Convex Polytopes получил премию Стила.
 С 2012 года является действительным членом Американского математического общества.

Русские переводы

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Вашингтонского университета 

Преподаватели вузов США
Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Действительные члены Американского математического общества
Лауреаты премии Карла Аллендорфера